I'm with You – singolo di Avril Lavigne del 2002
 I'm with You – album dei Red Hot Chili Peppers del 2011
I'm with You – singolo di Vance Joy del 2018